

Кенеський сільський округ — адміністративна одиниця, Аккольський район, Акмолинська область
 Кенеський сільський округ — адміністративна одиниця, Меркенський район, Жамбильська область
 Кенеський сільський округ — адміністративна одиниця, Мойинкумський район, Жамбильська область
 Кенеський сільський округ — адміністративна одиниця, Павлодарський район, Павлодарська область
 Кенеський сільський округ — адміністративна одиниця, Таласький район, Жамбильська область